Sergej Kravinoff (Kraven il Cacciatore) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Vladimir Kravinoff (Tetro Cacciatore) – personaggio dei fumetti Marvel Comics